Корвера () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Корвера-де-Астурьяс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. 
 Корвера-де-Торансо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия.